Серге́й Бо́йко:
 Бойко, Сергей Александрович (род. 1987) — украинский футболист.
 Бойко, Сергей Андреевич (род. 1983) — политик, координатор штаба Навального в Новосибирске.
 Бойко, Сергей Захарович (1908—1980) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр.
 Бойко, Сергей Иванович (род. 1962) — советский и российский сотрудник органов госбезопасности, начальник управления ФСБ по Новосибирской области.
 Бойко, Сергей Кузьмич (1913—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Бойко, Сергей Николаевич (род. 1977) — украинский футбольный арбитр.
 Бойко, Сергей Сергеевич (род. 1971) — российский футболист, тренер.
  (род. 1974) — лидер Либертарианской партии России.